Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Washington 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Anne Smith 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tracy Austin (secondo turno)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Barbara Potter (semifinali)
 Sue Barker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Washington 1982